Mijaíl (en ruso: Михаил) es la versión rusa del nombre Miguel. Diversos personajes históricos han llevado este nombre:
Mijaíl Bajtín (1895-1975), crítico literario, teórico y lingüista soviético.
Mijaíl Bakunin (1814-1876), pensador, filósofo y anarquista ruso.
Mijaíl Barýshnikov (1948), bailarín, coreógrafo y actor letón.
Mijaíl Botvínnik (1911-1995), ajedrecista ruso, campeón del mundo.
Mijaíl Bulgákov (1891-1940), escritor y dramaturgo ucraniano.
Mijaíl Chigorin (1850-1908), ajedrecista ruso.
Mijaíl Fradkov (1950-), político ruso y presidente del gobierno de Rusia (2004-2007).
Mijaíl Frunze (1885-1925), dirigente bolchevique durante la Revolución Rusa y comandante militar soviético.
Mijaíl Glinka (1804-1857), compositor ruso.
Mijaíl Gorbachov (1931-2022), último presidente de la URSS y ganador del Premio Nobel de la Paz.
Mijaíl Grómov (1943), importante matemático ruso.
Mijaíl Ignátiev (1985), ciclista ruso.
Mijaíl Ipolítov-Ivánov (1859-1935), compositor y director de orquesta ruso.
Mijaíl Jodorkovski (1963-), hombre de negocios ruso-judío.
Mijaíl Kaláshnikov (1919), militar y diseñador de armas soviético.
Mijaíl Kalinin (1875-1946), revolucionario bolchevique y político soviético.
Mijaíl Kirponós (1892-1941), comandante soviético del Frente Suroeste.
Mijaíl Koltsov (1898-1940 o 1942), periodista soviético asesinado por Stalin, hermano del centenario caricaturista Borís Yefímov (1900-).
Mijaíl Kutúzov (1745-1813), militar ruso especialmente famoso por salvar a Rusia de la invasión napoleónica.
Mijaíl Lérmontov (1814-1841), escritor y poeta romántico ruso.
Mijaíl Lomonósov (1711-1765), escritor, químico y astrónomo ruso.
Mijaíl Petrashevski (1821-1866), figura política rusa.
Mijaíl Pletniov (1957-), pianista, director de orquesta y compositor ruso.
Mijaíl Shólojov (1905-1984), novelista y político soviético, premio Nobel de literatura (1965).
Mijaíl Súslov (1902-1982) estadista e ideólogo soviético, miembro del Politburó y del Secretariado del Partido Comunista de la URSS.
Mijaíl Tal (1936-1992), ajedrecista letón.
Mijaíl Tsvet (1872-1919), botánico ruso.
Mijaíl Tujachevski (1893-1937), comandante militar soviético, asesinado por Stalin.
Mijaíl Yaroslavich (1271-1318), príncipe ruso.
Mijaíl Yevstáfiev (1963), artista, fotógrafo y escritor ruso.
Mijaíl Yurievich de Vladimir (?-1176), príncipe ruso.